Bokor (település), község Nógrád megyében
 Fa (botanika) kisebb fás szárú növény, cserje